Брох:
 Брох, Герман (1886—1951) — писатель.
 Брох (Шотландия) — тип крепости доримского периода в Шотландии
 Брох-оф-Кликимин — каменное сооружение типа брох на острове Мейнленд в архипелаге Шетландских островов.
 Брох-оф-Моуса — каменное сооружение типа брох на острове Моуса в архипелаге Шетландских островов.